Гладкогубий удав стрункий (Epicrates striatus) — неотруйна змія з роду Гладкогубий удав родини Удавові. Має 8 підвидів. Має «гаїтянський удав».

Опис 

Загальна довжина сягає 2 м. Тулуб тонкий, витончений. Шийне перехоплення добре виражене. Забарвлення зверху червонувато-буре або цегляне з тонкими косими поперечними білими смугами з чорною облямовкою по задній стороні. Черево світле, кремове з рожевим відтінком. Луска має сильний райдужний блиск.

Спосіб життя 
Полюбляє лісисту місцину, звичайний також на плантаціях й поряд з поселеннями людини. Більшу частину часу проводить на деревах. Харчується дрібними ссавцями, ящірками, амфібіями.

Це живородна змія.

Розповсюдження 
Мешкає на о.Гаїті та Багамських островах.

Підвиди 
 Epicrates striatus striatus 
 Epicrates striatus ailurus 
 Epicrates striatus fosteri 
 Epicrates striatus fowleri 
 Epicrates striatus exagistus 
 Epicrates striatus mccraniei 
 Epicrates striatus strigilatus 
 Epicrates striatus warreni

Джерела 
 Schwartz,A. & Henderson,R.W. 1991. Amphibians and Reptiles of the West Indies. University of Florida Press, Gainesville, 720 pp.
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.
 Powell, R. & Incháustegui, S.J. 2009. Conservation of the herpetofauna of the Dominican Republic. Applied Herpetology 6: 103–122

Тварини, описані 1856
Удавові